Centrum (Amsterdam)
 Centrum (Rotterdam)
 Centrum (Den Haag)
 Stadsdeel Centrum (Enschede)